

Anno 
 1874 – (MDCCCLXXIV in numeri romani) è un anno del XIX secolo 
 1874 a.C.

Matematica 
 1874 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1874 Kacivelia – asteroide della fascia principale del sistema solare